Блажеевский, Евгений Иванович (1947—1999) — русский поэт.
 Блажеевский, Ромуальд Осипович (1839—1916) — польско-российский математик.
 Блажеевский, Чеслав (род. 1931) — полковник Службы безопасности ПНР.